Мудра́нов — кабардинская фамилия. Известные носители:

 Мудранов, Аслан Заудинович (род. 1987) — российский самбист.
 Мудранов, Беслан Заудинович (род. 1986) — российский дзюдоист и самбист.